La saison 2018-2019 de Super League est la cent vingt-deuxième édition du championnat de Suisse de football, opposant les dix meilleurs clubs suisses en matchs aller-retour hebdomadaires.

Les clubs se rencontrent à quatre reprises durant la saison, deux fois à domicile et deux fois à l'extérieur. En fin de saison, le dernier du classement est relégué et remplacé par le champion de Challenge League, la deuxième division suisse, alors que l'avant-dernier de Super League et le deuxième de Challenge League s'affrontent en matchs aller-retour lors d'un barrage.

Les Young Boys conservent leur titre, remportant ainsi leur  championnat de Suisse. A l'autre extrémité du classement, le détenteur du record de titres nationaux, le Grasshopper Club Zurich, ne peut éviter la culbute dans une deuxième division qu'il avait quittée en 1951.

Les 10 clubs participants 

Légende des couleurs

Changements d'entraîneur

Villes et stades

Classement

Domicile et extérieur

Résultats

Barrage de relégation 
Le barrage de relégation se déroule sur deux matchs et oppose le neuvième de Super League, Neuchâtel Xamax, au deuxième de Challenge League, Aarau. Le vainqueur de ce barrage obtient une place pour le championnat de Super League 2019-2020 tandis que le perdant va en Challenge League. Le Neuchâtel Xamax se maintient en Super League à l'issue de ces barrages.

Statistiques

Leader par journée

Lanterne rouge par journée

Évolution du classement

Classement des buteurs

Classement des passeurs

Parcours en coupes d'Europe 
Le parcours des clubs suisses en coupes d'Europe est important puisqu'il détermine le coefficient UEFA, et donc le nombre de clubs suisses présents en coupes d'Europe les années suivantes.

Bilan de la saison

Notes et références

Voir aussi 
Coupe de Suisse de football 2018-2019

Liens externes 
 Site officiel de l'ASF
 Site officiel de la SFL
 Site de tous les stades de Suisse

2018-2019
Suisse M1
Football M1
Championnat M1